Paulhac kan syfta på:
 Paulhac, Cantal
 Paulhac, Haute-Garonne
 Paulhac, Haute-Loire